Кто винова́т?:
 «Кто виноват?» — роман Александра Герцена.
 «Кто виноват?» — фильм 1930 года.
 «Кто виноват?» — короткометражный фильм 1958 года, СССР.
 «Кто виноват?» — фильм-спектакль 1962 года по роману Герцена.
 «Кто виноват?» — мультфильм 1964 года, режиссёры Юрий Прытков и Витольд Бордзиловский.
 «Кто виноват» — двойной магнитоальбом группы «Воскресение» 1979 года (он же Воскресенье 1, Воскресенье 79—80).
 «Кто виноват?» — песня группы «Воскресение».

См. также 
 Что делать?